Codreni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Codreni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Codreni (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Codreni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau:
 Codreni (Cimișlia), Dorf im Rajon Cimișlia
 Codreni (Ocnița), Dorf im Rajon Ocnița